Hormographiella är ett släkte av svampar. Hormographiella ingår i familjen Psathyrellaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hormographiella